Колоту́шка — многозначный термин (у Даля — «деревянный молот или закруглённое полешко, с отёсанным для черена концом», «удар, особенно удар по голове», «сбойная яичница, не выпускная, не глазастая»). В широком смысле — ряд приспособлений, используемых для разных целей — от технологических до извлечения музыки. Кроме того:
 Колотушка — река в Воронежской области России, приток Девицы.
 Колотушка — река в Томской области России, приток Нюрольки.
 «Колотушка» — сатирический журнал, издававшийся в Твери в 1911 году.
 «Колотушка» — сатирико-юмористический журнал, издававшийся в Коломне в 1923 году.
 Колотушка — музыкальный инструмент.
 Инструмент для ударов по гонгу или шаманскому бубну.
 «Колотушка» — прозвище немецкой осколочной ручной гранаты M-24 у советских солдат во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

См. также 
 «Наша колотушка»
 «Ярославская колотушка»